Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 21 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XXI Korpus Armijny (III Rzesza) 1939-1940
 XXI Górski Korpus Armijny (III Rzesza) 1943-1945